Callow – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Callow – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)